

Джевиця — місто в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Джевиця — гміна в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Джевиця — село в гміні Битниця Кросненського повіту Любуського воєводства
 Джевиця — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства